Polygyra gracilis är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1961. Polygyra gracilis ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
gracilis